Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1999 były 27 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 14 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1999 został po raz czwarty z rzędu fiński kierowca Tommi Mäkinen startujący samochodem Mitsubishi Lancer Evo VI, wyprzedzając Brytyjczyka Richarda Burnsa i Francuza Didiera Auriola. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Toyoty, który wyprzedził zespoły Subaru i Mitsubishi.

Kalendarz 

W sezonie 1999 kalendarz mistrzostw świata składał się z czternastu rajdów (czyli o jeden więcej niż w roku ubiegłym), nowością był Rajd Chin (po raz pierwszy  w kalendarzu WRC), który zastąpił planowany w roku 1998, a nie doszły do skutku Rajd Indonezji.

Zgłoszone zespoły i kierowcy

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 1999 zaliczane było sześć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Indeksem górnym oznaczono miejsca jakie zawodnicy zajęli na rajdach Francji i Finlandii w dodatkowo punktowanym ostatnim odcinku specjalnym, za 1 miejsce przyznano 3 pkt, za 2 - 2 pkt i za 3 - 1 pkt.

Klasyfikacja generalna producentów 

Do klasyfikacji mistrzostw świata producentów w sezonie 1999 zaliczane było sześć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Punkty zdobywał tylko zespół, którego kierowcy byli do tego nominowani przed rajdem. Zespoły mogły mianować dwóch kierowców do zdobywania punktów. Nowością w tym sezonie był to, iż zawodnicy nie nominowani do punktacji zespołowej nie blokowali już punktów zawodnikom nominowanym. W rajdzie Francji i Finlandii dodatkowe punkty dla zespołów zdobyli trzej pierwsi nominowani zawodnicy, kończący ostatni odcinek specjalny rajdu. Załogi nominowane do zdobywania punktów dla producenta startowały z dwoma najniższymi numerami (a więc w Mitsubishi były to 1 i 2, w Toyocie 3 i 4 itd).

Puchar kierowców samochodów produkcyjnych (Grupa N)

Aby zostać sklasyfikowanym należało wziąć udział w jednym rajdzie poza Europą.

Klasyfikacja końcowa producentów w Dwulitrowym Rajdowym Pucharze Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  Wyniki sezonuna stronie rallybase.nl
 Wyniki sezonu na stronie eWRC.com

1999 w sportach motorowych